Thannmühle ist der Ortsname von

 Thannmühle (Falkenstein), Ortsteil des Marktes Falkenstein, Landkreis Cham, Bayern
 Thannmühle (Kohlberg), Ortsteil des Marktes Kohlberg, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Thannmühle (Neunburg vorm Wald), Ortsteil der Stadt Neunburg vorm Wald, Landkreis Schwandorf, Bayern

Siehe auch: 
 Tannenmühle
 Tannmühl